Schuckhof ist ein Ortsname:

 Schuckhof (Blaufelden), Gehöft im Ortsteil Blaufelden der Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schuckhof (Boxberg), Ortswüstung im Ortsteil Bobstadt der Stadt Boxberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg